

Persone 
 Per Spook – designer della moda norvegese
 Spook (Rupert Hanley) – crickettista sudafricano
 Spook (Forrest Vandergrift Jacobs) – giocatore di baseball statunitense

Altro 
 Spook School – circolo di artisti scozzese
 Spook Hill – salita in discesa di Lake Wales, negli Stati Uniti d'America
 Spettri (Spook: Science Tackles the Afterlife) – saggio di Mary Roach del 2005